Alain Brunet peut désigner :

 Alain Brunet, chercheur québécois spécialiste des chocs post-traumatiques ; 
 Alain Brunet, chroniqueur ; 
 Alain Brunet, compositeur français et musicien de jazz (trompettiste) ; 
 , écrivain ; 
 Alain Brunet (1939-), réalisateur français.